Galva (Illinois)
 Galva (Iowa)
 Galva (Kansas)